Scirocco – belgijski konstruktor i zespół Formuły 1
 scirocco (sirocco) – rodzaj wiatru

Zobacz też 
 Volkswagen Scirocco – marka samochodu Volkswagen